El término Arauca puede referirse a:

 el río Arauca, curso de agua que atraviesa Colombia y Venezuela;
 el departamento colombiano de Arauca;
 el municipio de Arauca, capital del departamento anterior;
 el corregimiento Arauca, en el departamento de Caldas;
 la Comisaría de Arauca, una antigua entidad territorial de Colombia;
 la Intendencia de Arauca, una antigua entidad territorial de Colombia precursora del departamento actual.